Serretes és un paratge amb camps de conreu de secà i erms del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat al nord-est de la vila, al sud de la carretera LV-9124 abans que aquesta arribi al punt quilomètric 1, al sud-est del Tros Gran de Roca i al sud de Palleret. Queda també al nord del Tros de la Manela del Pere, per sota i al nord del Camí de l'Horta.

Serretes